W-League 2018/2019 var den elfte säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av nio lag, varav åtta lag tillhörde ett lag i A-League. Grundserien vanns av Melbourne Victory medan slutspelet vanns av Sydney.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2018/2019

Källor 
Officiell hemsida

2018/2019
2018 i Australien
2019 i Australien
Fotbollssäsongen 2018/2019